Urophycis är ett släkte av fiskar. Urophycis ingår i familjen fjällbrosmefiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjällbrosmefiskar
Urophycis